Tegonotus är ett släkte av spindeldjur som beskrevs av Alfred Nalepa 1890. Tegonotus ingår i familjen Eriophyidae.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kvalster
Tegonotus